

Patronymes 
Bertoloni est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Antonio Bertoloni (1775-1869), médecin et botaniste italien ; 
  (1804-1879), botaniste et entomologiste italien ;

Botanique 
 les herbiers d'Antonio Bertoloni
 l'ancolie de Bertoloni ()
 violette de Bertolon ()

Patronyme italien